.CHR, datotečni format u Borland Graphics Interface
 Kromosom, molekula DNK s genskim materijalom
 Constraint Handling Rules, računalni programski jezik
 chr, međunarodni kôd za čerokijski jezik po ISO 639-2 i ISO 639-3
 Canadian Historical Review, znanstveni časopis
 IATA kôd za zračnu luku Châteauroux-Centre
 Pravilo Kuće Chatham (Kraljevski institut za međunarodne odnose, Chatham House Rule), gdje se informacija iz rasprave smije koristiti a da se ne navodi izvor
 Radijska postaja suvremenih hitova (eng. Contemporary hit radio), radijski format
 Toyota C-HR, podkompaktni "crossover SUV"